Фунду Ваиј има више значења:

 Фунду Ваиј (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фунду Ваиј (Липовац), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Фунду Ваиј (Појенешти), насеље у округу Васлуј у Румунији